Фейяз Учар (род. 27 октября 1963 года в Стамбуле) — профессиональный футболист и тренер из Турции, играл на позиции нападающего. Занимает шестое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Турции за всю историю (197 голов).

Биография 
Учар родился в Стамбуле, Турция, и начал свою футбольную карьеру в «Авджыларе». Здесь Учар привлёк внимание скаутов различных клубов, в итоге он перешёл в молодёжную команду «Бешикташа» в обмен на комплект формы для «Авджылара». Проведя сезон с юниорским составом, Учар дебютировал в первой команде в сезоне 1981/82. В сезоне 1989/90 он стал лучшим бомбардиром лиги с 28 голами. В 1994 году Учар перешёл в «Фенербахче». В 1995 году он был отдан в аренду «Антальяспору». В следующем году его продали в «Кушадасыспор», где он провёл один сезон. 31 мая 1997 года он ушёл из футбола.

Дебютировал в сборной Турции 29 апреля 1987 года в матче отбора на чемпионат Европы 1988 года против Англии, игра завершилась без голов. Всего за сборную Турции сыграл 28 матчей и забил семь голов.

Учар работал помощником тренера в следующих клубах: «Дарданелспор» (2000—2001), «Гёзтепе» (2001—2002), «Денизлиспор» (2002). Затем он вошёл в тренерский штаб «Бешикташа», где помогал Мирче Луческу и проработал с ним в течение четырёх сезонов. В феврале 2005 года он подписал полуторагодичный контракт с клубом второй лиги «Каршияка». Однако через два месяца он подписал контракт с командой Суперлиги «Малатьяспор», где заменил Айкута Коджамана. Учар покинул «Малатьяспор» в начале сезона 2005/06 после неудачного старта.

В ноябре 2013 года он возглавил клуб третьего дивизиона «Алтай Измир» и заменил уволенного главного тренера Умита Кайыхана. В январе 2015 года он стал тренером «Ени Малатьяспор». Этот клуб он привёл к победе в третьем дивизионе и, таким образом, к переходу во второй. Несмотря на этот успех, Учар не смог договориться с клубом о продолжении сотрудничества.

Достижения 
 Чемпионат Турции: 1985/86, 1989/90, 1990/91, 1991/92
 Кубок Турции: 1989, 1990, 1994
 Лучший бомбардир чемпионата Турции: 1989/90

Примечания 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Кушадасыспор»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Каршияка»
Тренеры ФК «Малатьяспор»
Тренеры ФК «Алтай» Измир
Тренеры ФК «Ени Малатьяспор»